All-Rookie Team kann folgende Bedeutungen haben:
 AHL All-Rookie Team, Auswahl der besten Neuprofis der American Hockey League
 NBA All-Rookie Team, Auswahl der besten Neuprofis der National Basketball Association
 NHL All-Rookie Team, Auswahl der besten Neuprofis der National Hockey League